Guanba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guanba (socken i Kina, Anhui), 
 Guanba (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar